Johan Wahlgren kan syfta på:

 Johan Wahlgren (1843-1906), godsägare och riksdagsman
 Johan Wahlgren (1854-1928), hemmansägare och politiker